

Scienza e tecnica
Contaminazione chimica  – diffusione incontrollata di sostanze chimiche 
Contaminazione radioattiva  – diffusione incontrollata di materiale radioattivo 
 Contaminazione crociata – in microbiologia

Letteratura
Contaminazione – in letteratura, fusione di generi e stili diversi
Contaminazione – in linguistica, azione che un elemento esercita su un altro per prossimità semantica o somiglianza formale (Quando gli elementi di una forma si mescolano con quelli di un'altra forma)

Musica
Contaminazione – album del gruppo musicale italiano Il Rovescio della Medaglia, pubblicato nel 1973

Televisione
Contaminazione (The Naked Now) – episodio della prima stagione di Star Trek: The Next Generation

Altri progetti